Супп-сюр-Луе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південь від Парижа, 40 км на південь від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2246 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5717,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Супп-сюр-Луен 
 сайт на Історія муніципалітету Супп-сюр-Луен 
 [ Розташування муніципалітету Супп-сюр-Луен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна